Колеба́тельная систе́ма — физическая система, в которой могут существовать свободные колебания.

Классификация колебательных систем 

По сохранению полной энергии системы:

 Консервативные колебательные системы
 Диссипативные колебательные системы

По типу колебательной системы:

 Механические колебательные системы
 Электрические колебательные системы
 Акустические колебательные системы
 Оптические колебательные системы

Литература 
 Мигулин В. В., Медведев В. И., Мустель Е. Р., Парыгин В. Н. «Основы теории колебаний», М. Наука, 1988
 

Теория колебаний